Название нескольких православных монастырей:
 
 Сретенский монастырь (Батурино)
 Сретенский монастырь (Гороховец)
 Сретенский монастырь (Кашин)
 Сретенский монастырь (Москва)
 Сретенский монастырь (Переславль-Залесский)
 Сретенский монастырь (Можайск)